

Aeronautica 
 Northrop P-61 Black Widow – caccia notturno della seconda guerra mondiale
 Northrop-McDonnell Douglas YF-23 Black Widow II – prototipo di aereo da caccia

Cinema 
 L'amante sconosciuto (Black Widow) – film del 1954 diretto da Nunnally Johnson
 La vedova nera (Black Widow) – film del 1987 diretto da Bob Rafelson
 Black Widow (Before It Had a Name) – film del 2005 diretto da Giada Colagrande
 Il gioco della vedova nera (Black Widow) – film del 2007 diretto da Armand Mastroianni 
 Black Widow – film del 2010 diretto da Mark Roemmich
 Black Widow – film del 2021 diretto da Cate Shortland

Fumetto 
 Vedova Nera (Black Widow) – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Il segreto della morte (Black Widow) – romanzo di Patrick Quentin del 1952

Musica 
 Black Widow – gruppo musicale rock britannico 
 Black Widow – album dei Black Widow del 1971
 Black Widow Records – casa discografica italiana
 Black Widow – album degli In This Moment del 2014
 Black Widow – singolo di Iggy Azalea del 2014
 Black Widow - singolo di Zoda del 2019